Delépine est patronyme francophone notamment porté par :

 L'abbé Delépine (1871-1956), prêtre catholique français, professeur, compositeur, éditeur et maître de chapelle ;  
 Benoît Delépine (1958- ), humoriste, réalisateur et comédien français ;
 Marcel Delépine (1871-1965), chimiste et pharmacologue français ;
 Gracie Delépine (1930- ), historienne et conservatrice française de bibliothèque ; 
 Régis Delépine (1946- ), ancien coureur cycliste français.

Homonymie de patronyme